Джамшидабад (перс.:جمشیدآباد) — два аула (перс. руста) в Иране. Происхождение названия связано с персидским именем Джамшид:

 Джамшидабад — аул в остане Хамадан;
 Джамшидабад — аул в остане Мазандеран.